Desa Kebumen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kebumen (administrativ by i Indonesien, lat -7,36, long 110,27), Jawa Tengah, 
 Desa Kebumen (administrativ by i Indonesien, lat -7,33, long 110,43), Jawa Tengah, 
 Desa Kebumen (administrativ by i Indonesien, lat -7,36, long 109,23), Jawa Tengah, 
 Desa Kebumen (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 109,82), Jawa Tengah, 
 Desa Kebumen (administrativ by i Indonesien, lat -7,08, long 110,04), Jawa Tengah, 
 Desa Kebumen (administrativ by i Indonesien, lat -7,01, long 109,98), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar